ГЕС Renace II
 ГЕС Renace
 ГЕС Renace III
 ГЕС Renace IV